El término kōji puede referirse a:

Biología 
 Kōji - El nombre común del hongo Aspergillus oryzae.

Personas 
 Koji Sueyoshi - Actor japonés.
 Kōji Kondō - Músico y compositor de bandas sonoras para videojuegos.
 Kōji Inada - Mangaka japonés.
 Kōji Kumeta - Mangaka japonés.
 Kōji Totani - Seiyū japonés.

Ficción 
 Kōji Kabuto - Protagonista de Mazinger Z.
 Kōji Minamoto - Un personaje de las series Digimon Frontier.

Historia 
 Kōji (periodo Heian) - Era japonesa que abarcó de 1142 a 1144.
 Kōji (periodo Muromachi) - Era japonesa que abarcó de 1555 a 1558.